Clarence Geldart (9 de junho de 1867 – 13 de maio de 1935) foi um ator de cinema norte-americano. Ele apareceu em 127 filmes entre 1915 e 1936. Por vezes foi creditado como Charles H. Geldart.

Nasceu em Novo Brunswick, Canadá e faleceu em Calabasas, Estados Unidos.

Filmografia parcial
Believe Me, Xantippe (1918)
The Squaw Man (1918)
The Goat (1918)
Captain Kidd, Jr. (1919)
A Woman of Paris (1923)
The Fighting American (1924)
North of 36 (1924)
Oh Doctor! (1925)
The Unholy Night (1929)
The Thirteenth Chair (1929)
Road to Paradise (1930)
 Broken Dreams (1933)
In Love with Life (1934)
Mississippi (1935)
Border Vengeance (1935)

Ligações externas

Atores do Canadá
Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema
Atores de cinema mudo
Naturais de Novo Brunswick